Алекса́ндр Аве́рин:
 Аверин, Александр Дмитриевич (род. 1954) — советский велогонщик.
 Аверин, Александр Никитович (род. 1946) — инженер-физик, доктор физико-математических наук.